Csehország
 Hůrka, Bystřice településrésze a Benešovi járásban
 Hůrka, Bojanov településrésze a Chrudimi járásban
 Hůrka, Horní Planá településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Hůrka, egykori település a Hradištěi katonai körzetben a Karlovy Vary-i járásban
 Hůrka, Jeseník nad Odrou településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Hůrka, Jistebnice településrésze a Tábori járásban
 Hůrka, Křečovice településrésze a Benešovi járásban
 Hůrka, Libá településrésze a Chebi járásban
 Hůrka, Nová Ves településrésze a České Budějovice-i járásban
 Hůrka, Pardubice településrésze a Pardubicei járásban
 Hůrka, egykori település Prášily területén a Klatovyi járásban
 Hůrka, Předslav településrésze a Klatovyi járásban
 Hůrka, Včelákov településrésze a Chrudimi járásban
 Hůrka, Vrchotovy Janovice településrésze a Benešovi járásban